Губернатор Нью-Джерси — глава исполнительной ветви власти Нью-Джерси и главнокомандующий  штата. Он отвечает за исполнение законов штата, в его полномочия входит одобрение законов, принятых  или наложение на них вето, созыв Законодательного собрания и осуществление помилования, кроме случаев государственной измены или отрешения от должности.

Всего губернаторов Нью-Джерси было 55, ещё несколько человек работали некоторое время исполняющими обязанности. Согласно официальной нумерации, у каждого губернатора лишь один номер, и по традиции, в список включались лишь избранные губернаторы (исполняющие обязанности — нет). Однако закон, подписанный 10 января 2006 года, позволил исполняющим обязанности губернатора, прослужившим не менее 180 дней, считаться полноправными губернаторами. Закон имел обратную силу до 1 января 2001 года; таким образом, он изменил статус Дональда Дифранческо и Ричарда Коди, изменив номер Джима Макгриви. Действующий губернатор — Фил Мёрфи, вступивший в должность 16 января 2018 года.

Список 
 О периоде до независимости см. .
Нью-Джерси был одной из первоначальных тринадцати колоний; в состав США вошёл 18 декабря 1787 года. До провозглашения независимости Нью-Джерси был колонией Королевства Великобритания.

Первая , ратифицированная в 1776 году, предусматривала, что губернатор ежегодно назначался законодательным собранием штата, члены которого, в свою очередь, избирались от нескольких округами. Согласно этой конституции, губернатор был председателем верхней палаты законодательного собрания, которая тогда называлась . Конституция 1844 года предусматривала избрание губернатора на всенародном голосовании, который более не являлся председателем верхней палаты заксобрания, переименованной в . Вышеуказанная редакция конституции штата также увеличила срок губернатора до трёх лет, начиная с третьего вторника января года, следующего за годом выборов, и запретила губернаторам переизбираться. Конституция 1947 года увеличила период полномочий губернатора до четырёх лет и запрещает губернаторам переизбираться после двух сроков подряд, но допускает их право на переизбрание по прошествии ещё одного срока.

Конституция 1776 года предусматривала, что обязанности губернатора в случае вакантности должности последнего должен был исполнять , являвшийся председателем совета. Конституция 1844 года сделала председателя Сената штата первым в порядке преемственности, как и следующая редакция 1947 года. Поправка 2006 года к конституции Нью-Джерси учредила должность , который избирается по тому же бюллетеню и на тот же срок, что и губернатор, и который займёт должность губернатора, если она окажется вакантной. Должность вице-губернатора была впервые занята в 2010 году.

Исполняющий обязанности губернатора 

До 2010 года, в отличие от большинства штатов, в Нью-Джерси отсутствовала должность вице-губернатора. Когда должность губернатора становилась вакантной или губернатор становился нетрудоспособен в связи с телесными повреждениями,  служил председатель Сената штата. При этом во время исполнения обязанностей губернатора председатель Сената продолжал свою законодательную деятельность, что давало одному лицу контроль и над исполнительной, и над законодательной ветвями власти. Исполняющий обязанности губернатора работал до следующих выборов губернатора, либо до выздоровления губернатора, либо, в случае смерти или отставки губернатора менее чем за 16 месяцев до конца его периода полномочий — до конца его срока.  служил исполняющим обязанности губернатора Нью-Джерси до января 2006 года после отставки Джим Макгриви в конце 2004 года. В 2001 году после отставки Кристины Тодд Уитман ради поста администратора Агентства по охране окружающей среды  стал исполняющим обязанности губернатора. Должность вице-губернатора была учреждена во время выборов 2005 года в штате, а первый вице-губернатор был избран на выборах 2009 года.

После отставки Уитман и отъезда Дифранческо  работал исполняющим обязанности губернатора в течение 3,5 дней. За это время он подписал несколько законопроектов, зачитал  и провёл приёмы в , резиденции губернатора Нью-Джерси. Аналогичным образом обязанности губернатора исполнял и . Поскольку Сенат Нью-Джерси был разделён поровну между Демократической и Республиканской партиями, это привело к сопредседательству Коди и Беннетта, каждый из которых поочерёдно занимал должность исполняющего обязанности губернатора в течение 3 дней. Возможно, это событие явилось одним из важных факторов, повлиявших на решение избирателей  , учредив должность .

Источники

Комментарии

Примечания

Библиография 

 Biographies of New Jersey Governors, New Jersey State Library
 
 
 
 
 
 

 
Губернаторы
Нью-Джерси